Init bezeichnet:

 init, ein Unix-Prozess
 INIT AG für digitale Kommunikation, Full-Service-IT-Provider für Online-Kommunikation
 INIT Innovation in Traffic Systems SE, Verkehrssoftware